Diéri peut désigner :
 Diéri (ou Diyari), un peuple et une langue aborigène en Australie ;
 Diéri, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Diéri, une désignation géographique utilisée au Sénégal.